Twin Towers pol. bliźniacze wieże

Budynki:
 Deutsche Bank Twin Towers – bliźniacze wieżowce we Frankfurcie nad Menem
 Guangzhou Twin Towers – bliźniacze wieże w Kantonie
 Petronas Towers – bliźniacze wieże w Kuala Lumpur, 452 m
 Torres de Santa Cruz – bliźniacze wieżowce w Santa Cruz de Tenerife, 120 m
 Tours Société Générale – bliźniacze wieże w Paryżu
 Twin Tower – bliźniacze wieżowce w Hongkongu, 46 m
 Twin Towers – zniszczone bliźniacze wieżowce World Trade Center
 Twin Towers – bliźniacze wieżowce w Ramat Gan, 54 m
 Twin Towers – bliźniacze wieże stadionu Wembley
 Twin Towers Correctional Facility – bliźniacze wieże w Los Angeles
 Vienna Twin Tower – bliźniacze wieżowce w Wiedniu, 138 m

Inne:
 9/11: The Twin Towers – amerykański film
 Twin Towers – amerykański film